Ārādān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ārādān (kommunhuvudort i Iran), Semnan, 
 Shahrestān-e Ārādān, kommun, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar